Томкинс () — английская фамилия. Известные носители:

  (род. 1969) — британский правовед и политик, профессор публичного права им. Джона Миллара Университета Глазго (с 2003), член Эдинбургского королевского общества (с 2014).
  (1939—2020) — британский художник-постановщик, лауреат премии «Эмми» за мини-сериал или фильм (1996).
  (1895—1975) — британский мебельщик и общественный деятель, президент Всеобщей федерации профсоюзов (1959—1961).
 Томкинс, Джеймс:
  (ок. 1569—1636) — английский политик, член Палаты общин (1624—1629).
 Томкинс, Джеймс (род. 1965) — австралийский гребец.
 Томкинс, Джеймс (род. 1989) — английский футболист.
  (род. 1987) — британский игрок в регбилиг, обладатель чемпион Суперлиги (2010) и обладатель Кубка вызова (2011), брат Логана и Сэма Томкинсов.
  (род. 1948) — британский художник-постановщик, лауреат премии «Спутник» и премии Гильдии художников-постановщиков (1999).
  (род. 1992) — британский игрок в регбилиг, обладатель Кубка вызова в составе клуба «Уиган Уорриорз» (2013), брат Джоэла и Сэма Томкинсов.
  (1916—2002) — американская художница, чьи работы входят в частности в собрание Художественного музея Сиэтла.
  (род. 1994) — канадский хоккейный вратарь, финалист чемпионата мира (2022).
  (1584—1643) — английский политик, член Палаты общин (1614—1629).
  (1908—1992) — англиканский священник, епископ Бристоля (1959—1975).
  (1759—1840) — британский гравёр, чьи работы входят в частности в собрание лондонской Национальной портретной галереи.
  — британский полицейский, главный констебль полиции Лотиана и Бордерса (2002—2007), главный инспектор полиции Шотландии (2007—2009).
  (род. 1986) — игрок в футбол и австралийский футбол, игрок Женской австралийской футбольной лиги в составе клуба «Грейтер Вестерн Сидней».
 Томкинс, Роберт Джеймс — канадский статистик, президент (2007—2008) и канцлер (2013—2016) Университета Реджайны, президент Канадской статистической ассоциации (1994—1995).
  (род. 1989) — британский игрок в регбилиг, чемпион Суперлиги (2010, 2013, 2018) и обладатель Кубка вызова (2011, 2013) в составе клуба «Уиган Уорриорз», брат Джоэла и Логана Томкинсов.
 Томкинс, Томас:
 Томкинс, Томас (1572—1656) — английский композитор.
  (ок. 1605—1674) — английский политик, член Палаты общин (1640—1644).
  — английский политик, член Палаты общин (1628—1629, 1640).
  (1886—1974) — британский борец, участник Олимпийских игр (1908).
  (1914/1915—1999) — американский физикохимик, участник Манхэттенского проекта, лауреат премии Уильяма Меггерса в области спектроскопии Оптическое общества (1977).
  (1885—1965) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Мельбурн».
 Томкинс, Эдвард (1915—2007) — британский дипломат.
 Томкинс, Эндрю — британский педиатр, специалист в области питания, директор Центра международного детского здоровья Университетского колледжа Лондона (1990—2006), президент Королевского общества тропической медицины и гигиены (2003—2005).

См. также